Het tennistoernooi US Open werd in 1977 bij de vrouwen voor de 91e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Chris Evert won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als twaalfde geplaatste Australische Wendy Turnbull met 7-6 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Chris Evert (winnares)
  Martina Navrátilová (halve finale)
  Virginia Wade (kwartfinale)
  Sue Barker (derde ronde)
  Betty Stöve (halve finale)
  Rosie Casals (vierde ronde)

  Billie Jean King (kwartfinale)
  Dianne Fromholtz (vierde ronde)
  Kerry Reid (vierde ronde)
  Mima Jaušovec (kwartfinale)
  Kristien Shaw (eerste ronde)
  Wendy Turnbull (finale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1977